Кольви́ль-сюр-Мер () — коммуна во Франции, находится в регионе Нижняя Нормандия. Департамент коммуны — Кальвадос. Входит в состав кантона Тревьер. Округ коммуны — Байё.

Код INSEE коммуны — 14165.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 177 человек.

Экономика 
В 2010 году среди 130 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 83 были экономически активными, 47 — неактивными (показатель активности — 63,8 %, в 1999 году было 59,3 %). Из 83 активных жителей работали 79 человек (41 мужчина и 38 женщин), безработных было 4 (3 мужчин и 1 женщина). Среди 47 неактивных 13 человек были учениками или студентами, 22 — пенсионерами, 12 были неактивными по другим причинам.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики — Кольвиль-сюр-Мер 

Коммуны департамента Кальвадос